Collegio elettorale di Borgo a Mozzano – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Borgo a Mozzano – collegio elettorale del Regno di Sardegna